Bichebois est un nom propre qui peut désigner :

Patronymes
 Alphonse Bichebois (1801-1850), graveur et lithographe français, spécialisé dans les paysages.
 Manuel Bichebois (1973- ), scénariste de bande dessinée français.
 Michel Bichebois, documentariste français.